Менгли́ Гера́й:

 Менгли I Герай — хан Крыма в 1467, 1469—1475 и 1478—1515 годах.
 Менгли II Герай — хан Крыма в 1724—1730 и 1737—1740 годах.